Люсьен Вениаминович Дульфан (, Киргизская ССР) — американский художник советского происхождения, одна из центральных фигур советского неофициального искусства.

Биография 
Люсьен Дульфан родился в 1942 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек, столица Киргизии) во время Второй мировой войны, откуда его семья была эвакуирована и прибыла в Одессу в 1946 году. После окончания школы он был принят в Одесское художественное училище имени М. Б. Грекова, которое окончил в 1963 году. Его учителем была Дина Фрумина.

С 1965 участвует во всесоюзных и международных выставках в Одессе, Москве, Женеве, Торонто, Нью-Йорке.

В 1973 году стал членом Союза художников СССР, работая в качестве художника-графика для газеты «Комсомольская искра».

В 1975 году художник получил «Первую премию по живописи», которую присуждает Министерство культуры СССР и Союз художников СССР (самая престижная награда, присуждаемая за последние пятьдесят лет советской истории).

в 1990 году Люсьен Дульфан эмигрировал со своей семьей в США, поселившись в Нью-Йорке.

Люсьен Дульфан работает в своей художественной студии в Джерси-Сити.

Выставки 
Работы Люсьена Дульфана были представлены в музее Зиммерли (Нью-Джерси), Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Одесском художественном музее (Одесса), Музее современного искусства Одессы (Одесса), Мыстецком Арсенале (Киев), Одесском музее западного и восточного искусства (Одесса), Центре современного искусства М17 (Киев), Институте проблем современного искусства (Киев) и т. д.

Коллекции 
Работы художника находятся в коллекциях Третьяковской галерее в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Одесском художественном музее, Музее современного искусства Одессы, Одесском музее западного и восточного искусства, Художественном музее Зиммерли в Университете Ратгерса в Нью-Джерси, музеях Сеула, Варшавы, Познани, Тбилиси, Киева, а также частных собраний.

Публикации 
 1994 — Художники — «Литературной газете». Вторая коллекция.
 1992 — «Glastnost Under Glass. Gorbachev from the artist’s perspective».

Воспоминания о художнике 

— Степан Рябченко, художник (из издания одесского альманаха «Дерибасовская — Решильевская» № 2 (81)).

Примечания

Литература 
 

Художники Одессы
Художники США